До́налд О́стин «До́нни» То́йа (; , Тусон, Аризона, США) — американский футболист, левый защитник клуба «Тусон».

Биография

Начало карьеры 
Тойа — уроженец Тусона, тренировался в местной футбольной академии и изначально играл на позиции нападающего. В 2009 году перешёл в аризонский филиал академии клуба «Реал Солт-Лейк».

Клубная карьера 
В марте 2011 года «Реал Солт-Лейк» подписал Тойю, ставшим их первым . Он выходил в матчах дублирующего состава «Реала» в лиге резерва, но так и не сыграв ни разу за основную команду, в феврале 2012 года во время предсезонного сбора был отчислен из клуба.

В 2012 году Тойа выступал за клуб «Тусон» в Premier Development League, четвёртом дивизиона США.

В феврале 2013 года Тойа был подписан новообразованным клубом «Финикс» из лиги USL Pro, третьего профессионального дивизиона. Его профессиональный дебют состоялся 23 марта в инаугуральном матче нового клуба, в игре против «Лос-Анджелес Блюз», закончившейся для «Финикса» поражением со счётом 2:0, в которой он вышел в стартовом составе. По итогу сезона 2013 Тойа был номинирован на приз новичку года в USL Pro.

В январе 2014 года Тойа вернулся в MLS, подписав контракт с клубом «Чивас США». Из-за травм игроков задней линии главный тренер «Чиваса» Уильмер Кабрера определил Тойю, в своих прежних клубах игравшего в нападении, на позицию в обороне, и большую часть сезона 2014 Донни закрывал зону на левом краю защиты.

После окончания сезона 2014 MLS ликвидировал франшизу «Чивас США», и 19 ноября на драфте расформирования Тойа был выбран клубом «Монреаль Импакт». Дебютировал за канадцев 25 февраля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2014/15 против мексиканской «Пачуки». 20 июня в матче против «Орландо Сити» забил свой первый гол в MLS.

На драфте расширения MLS 2016 Тойа был выбран под первым номером клубом «Атланта Юнайтед», но сразу же был обменян в «Орландо Сити» на восьмой пик супердрафта MLS 2017. Дебютировал за «» 5 марта в матче первого тура сезона 2017 против «Нью-Йорк Сити». 23 марта «Орландо Сити» объявил о продлении контракта с Тойей на три года. По окончании сезона 2018 клуб не продлил контракт с игроком.

В первом раунде драфта возвращений MLS, состоявшемся 14 декабря 2018 года, Тойю выбрал «Реал Солт-Лейк», его первый клуб. 9 марта 2019 года он сыграл в матче фарм-клуба «Реал Монаркс» в Чемпионшипе ЮСЛ против «Сакраменто Рипаблик». За основную команду «Реал Солт-Лейк» в MLS дебютировал 23 марта в матче против «Лос-Анджелеса». 28 апреля в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол за РСЛ. По окончании сезона 2019 контракт Тойи с «Реал Солт-Лейк» истёк, но 16 декабря 2019 года клуб переподписал игрока. По окончании сезона 2021 «Реал Солт-Лейк» не продлил контракт с Тойей.

16 июня 2022 года Тойа вернулся в «Тусон», ставший членом Лиги один ЮСЛ. Дебютировал за «Тусон» в ЮСЛ-1 29 июня в матче против «Ричмонд Кикерс», выйдя на замену на 75-й минуте. 3 июля в матче против «Гринвилл Трайамф» забил свой первый гол за «Тусон» в ЮСЛ-1.

Международная карьера 
Тойа представлял Соединённые Штаты на уровне сборных до 18 лет и до 20 лет.

Личная жизнь 
Семейство Тойа на протяжении нескольких поколений ведёт семейный бизнес, владея магазином автозапчастей в Тусоне. Донни также некоторое время помогал отцу и деду по магазину.

Окончил колледж округа Пима.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Монреаль Импакт»
 Победитель первенства Канады: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ESPN FC
 Профиль на сайте FOX Sports
 Профиль на сайте elitefootball.com

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Финикс»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Реал Монаркс»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Тусон»